«Ангелы-хранители» () — канадский научно-фантастический фильм ужасов 1988 года режиссёра Джона Хесса с Кори Хэймом, Майклом Айронсайдом, Барбарой Уильямс и Лалой Слоутман в главных ролях. Экранизация одноимённого романа, автор которого Дин Рэй Кунц.

Сюжет 
В секретной исследовательской лаборатории происходит взрыв, который вызвал сильный пожар. Мутировавший монстр, известный как OXCOM (Outside Experimental Combat Mammal), сбегает и начинает преследовать золотистого ретривера, который так же сбежал из этой же лаборатории. В тот момент, когда Трэвис Корнелл (Кори Хаим) со своей девушкой Трейси (Лала Слоутман) находились в сарае, раздался шум. Думая, что это отец Трейси, Трэвис уходит. Трейси обнаруживает зверя и кричит, призывая отца на помощь. Тем временем Трэвис находит собаку на заднем сиденье своей машины.

На следующее утро мать Трэвиса сообщает ему, что произошел несчастный случай и что Трейси находится в больнице. Трэвис и его мать спешат в больницу, но агент Джонсон и его напарник не позволяют им увидеться с ней. Трэвис оставляет собаку дома, но мать Трэвиса недовольна этим и тогда Трэвис демонстрирует ей уровень интеллекта собаки.

Тем временем OXCOM убивает троих друзей Трэвиса и сбивает собаку, но ветеринары спасают её. Агент Джонсон, который оказывается третьим экспериментом корпорации, генно-инженерным убийцей, продолжает следить за Трэвисом и собакой. В лесу Джонсон нападает на Трэвиса, но Трэвис убивает его. Трэвис, его мать, Трейси и собака уезжают на старом грузовике.

В ролях

Производство 
Первоначально Пол Хаггис был нанят для написания сценария к фильму. Когда разразилась забастовка гильдии сценаристов, Хаггис отказался продолжать писать во время забастовки. Сценарий был переписан канадским продюсером Дэмианом Ли, и Хаггис настоял на том, чтобы Дэмиан Ли взял на себя ответственность за свою работу.

Первоначально главную роль предлагали Джои Креймеру, который отказался, так как на тот момент учился в старшей школе.

Выпуск 
В декабре 1988 года фильм был выпущен ограниченным тиражом в США киностудией Universal Pictures. В прокате США он собрал 940 173 долларов. В Италии фильм был показан лишь 23 мая 1990 года, а в кинотеатрах вышел 13 июня 1990 года.

В 1989 году фильм был выпущен на VHS и LaserDisc компанией International Video Entertainment.

В 2003 году Artisan Entertainment выпустила фильм вместе с его продолжением Наблюдатели 2 на DVD.

Приём

Сборы 
Фильм собрал в прокате США 940 173 долларов.

Критика 
Фильм в основном получил отрицательные отзывы. Кинокритик Леонард Малтин присвоил фильму полторы звезды из четырёх, назвав его «ужасным», а монстра фильма «нелепым».

Награды 
 1990 — Премия Сатурн
 Номинация на лучшую мужскую роль (Кори Хэйм)
 1990 — Кинофестиваль «Фантаспорту»
 Номинация на лучший фильм

Сиквелы 
Хотя у романа Кунца нет продолжения, продюсер Роджер Корман сделал три продолжения фильма: «Наблюдатели 2» (1990), «Наблюдатели 3» (1994) и «Наблюдатели: Возрождение» (1998).

См. также 
 Дин Р. Кунц

Примечания

Ссылки 
 Трейлер фильма

Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы ужасов Канады
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы о безумных учёных
Независимые фильмы Канады
Молодёжные фильмы
Фильмы о монстрах
Фильмы о собаках
Фильмы о выживании
Фильмы о мутантах
Фантастические фильмы ужасов
Фантастические фильмы 1988 года
Экранизации произведений Дина Кунца
Фильмы Carolco Pictures
Фильмы Universal Pictures
Фильмы Канады 1988 года